Сардан — топоним.

 Сардан — коммуна во Франции.
 Сардан — посёлок в Сюгаильском сельском поселении Можгинского района Удмуртии, Россия.
 Сардан — река в России.